Itoiz puede referirse a

 El grupo de música vasco Itoiz.
 El primer disco de dicho grupo.
 El embalse de Itoiz, obra hidráulica en Navarra.
 El pueblo de Itoiz, derribado en el año 2003, poco antes de iniciar el llenado del embalse de Itoiz.